Roncola può avere vari significati:
 Roncola – utensile.

Geografia 
Il toponimo Roncola è il nome di 2 località della provincia di Bergamo
 Roncola – comune italiano
 Roncola – frazione di Treviolo